Бори́с Золотарёв:
 Золотарёв, Борис Маркович (1889—1966) — франко-американский художник, график и сценограф, представитель Парижской школы.
 Золотарёв, Борис Николаевич (род. 1953) — российский политик.